Bethanie peut désigner :
 Béthanie, un village de Judée en Terre Sainte ;
 Bethanie, une ville de Namibie ;
 Béthanie-au-delà-du-Jourdain, une localité de Jordanie.
 Béthanie, une municipalité du Québec ;
 Béthanie (Bethanien), une maison d'artistes à Berlin en Allemagne ;
 Les Sœurs de la Famille de Béthanie
 La congrégation des Sœurs dominicaines de Béthanie 
 Communion Bethanie, mouvement religieux œcuménique prenant en charge les personnes homosensibles et transgenres